

Popolazioni
 Avari – popolo nomade, probabilmente di origine mongola, che ebbe un notevole ruolo nella storia europea tra VI e IX secolo
 Avari – popolo del Caucaso

Letteratura
 Avari – gruppo di Elfi delle opere di J. R. R. Tolkien

Persone
 Erick Avari – attore indiano

Pagine correlate 
 Avaro